Szabadon, a Wellington zenekar 1996-ban megjelent második nagylemeze
Szabadon (Josh és Jutta-album)
Szabadon, a Splash együttes 2002-ben megjelent albuma
Szabadon (Kovács Ákos-dal)
Szabadon, Született feleségek-epizód
Szabadon, A szökés-epizód
Szabadon, 2003-as olasz film